

Astronomia 
 1345 Potomac – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Potomac – fiume
 Potomac – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Potomac – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland

Informatica 
 Potomac – processore Intel

Forze armate 
 Armata del Potomac – Grande Unità dell'Unione durante la Guerra di secessione
 Armata del Potomac – Grande Unità della Confederazione. La denominazione fu mutata quasi subito in Armata della Virginia Settentrionale.

Altro 
 Patawomeck o Potomac – tribù di nativi americani